Кокмола — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кокмола — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Кокмола — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.